A 25 118-as számú mellékút egy alig több mint fél kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén.

Nyomvonala 

A 2514-es útból ágazik ki, nagyjából annak 0+400-as méterszelvényénél, Emőd területén. Északkelet felé indul, majd a település házai között többször is irányt vált. A Kodály Zoltán utcában ér véget, az Antenna Hungária emődi telephelye előtt; teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 569 méter.

Jegyzetek

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 7.
25118